Příjmení Adamovič má více nositelů: 

Alěs Adamovič (1927–1994) – běloruský spisovatel, literární teoretik a scenárista
Goran Adamović (* 1987) – srbský fotbalový obránce
Ivan Adamovič (* 1967) – český publicista, novinář, spisovatel a překladatel
Jozef Adamovič (1939–2013) – slovenský herec